Kollenberg steht für:

 Ortsteil der niederländischen Ortschaft Sittard-Geelen
 Martin Kollenberg (* 1965), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Collenberg (Begriffsklärung)
 Collenburg
 Kollberg
 Kollenberger
 Kollerberg